Вест Вали има више значења:
 Вест Вали (Њујорк)
 Вест Вали (Вашингтон)